Франкофоли де Монреаль — ежегодный музыкальный фестиваль, проводимый в Монреале (Канада)
 Франкофоли де Ла-Рошель — ежегодный музыкальный фестиваль, проводимый в Ла-Рошели (Франция)
 Франкофоли де Спа — ежегодный музыкальный фестиваль, проводимый в Спа (Бельгия)